hrabstwo Ford (ang. Ford County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Ford (ang. Ford County) w USA, w stanie Kansas